W Polsce
 Kołdrąb – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Kołdrąb – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez
 Kołdrąb –  gromada w powiecie żnińskim